Erichthonios van Athene, koning van Athene
Erichthonios (zoon van Dardanus), een van de stamvaders van het Trojaanse koningshuis